Esistono più comuni francesi con questo nome

 Azerat – Dordogna
 Azérat (Alta Loira)